Föhrenbächle ist ein geographischer Name:

 Föhrenbächle (St. Georgen im Schwarzwald), Zinken im Ortsteil Langenschiltach, Stadt St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Föhrenbächle (Würzbach), rechter Zufluss des Würzbach (Kleine Enz) bei Würzbach, Gemeinde Oberreichenbach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Föhrenbach